Paradiesgarten bezeichnet:
Garten Eden in der Bibel
Irdisches Paradies als religiöse Vorstellung

Paradiesgarten (Ikonografie), vergl. Maria im Paradiesgarten
Paradiesgarten (Gartenanlage), vergl. Paradeisos, Persischer Garten, Gartenkunst im Vorderen Orient 
Weihnachtsberg, auch Weihnachtswunderland, erzgebirgische Krippenform mit mechanisch bewegten Figürchen, meist den Bergbau nachstellend

Paradiesgarten, namentlich:
 Deidesheimer Paradiesgarten, Weinlage aus Deidesheim (Rheinland-Pfalz)
 Paradiesgarten (Prager Burg), eine Gartenanlage in Prag
 U-Bahnhof Rajská zahrada, Prager Metrostation
 Hirschhof, Hinterhofanlage im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg
ehemaliges Tanzlokal, heute Name eines Einkaufszentrum in Dresden-Zschertnitz, siehe Paradiesgarten (Dresden)
 Paradeisgartl eine öffentliche Grünfläche im Bereich der Wiener Stadtmauern.
 der zur BUGA 2011 geschaffene Paradiesgarten (ehemaliger Kirchhof) der Basilika St. Kastor in Koblenz

Werke:
 Hortus Deliciarum, Enzyklopädie der Herrad von Landsberg (spätes 12. jh.)
 Der Paradiesgarten, Märchen von Hans Christian Andersen
 Paradiesgarten (Eva Maasner), Roman

 Paradiesgärtlein, Bild eines unbekannten Malers (1410)
 Paradiesgarten (Volkslied), hessisches Volkslied aus der Sammlung der Brüder Grimm
 Paradiesgärtlein (Lang-Göns)

Siehe auch:
 Paradies (Begriffsklärung)